Die First Division 1959/60 war die 45. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum siebenten Mal der FC Valletta.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzte Aufsteiger FC St. George’s Absteiger FC Rabat. St. George’s war erstmals seit der Saison 1957/58 wieder im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen Runde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der Letztplatzierte musste in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

195960
Fußballsaison 1959/60